Die Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2004 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 21. bis 29. Februar 2004 statt.

Im Einzel gewann Fabiola Zuluaga gegen María Sánchez Lorenzo mit 3:6, 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Barbara Schwartz / Jasmin Wöhr mit 6:1 und 6:3 gegen Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santonja.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2004 fand vom 21. bis 23. Februar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
2004